Ryuji Kawai (Itabashi, 14 de julho de 1978) é um ex-futebolista profissional japonês, defensor.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Consadole Sapporo